Il doppio del torneo di tennis Stowe Open 1983, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Brad Drewett e Kim Warwick che hanno battuto in finale Fritz Buehning e Tom Gullikson4–6, 7–5, 6–2.

Teste di serie 

 Fritz Buehning /  Tom Gullikson (finale)
 Eric Fromm /  Van Winitsky (quarti di finale)

Assente
 Vijay Amritraj /  John Fitzgerald (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Stowe Open 1983